Tatsuya Hasegawa (Numazu, Shizuoka, 7 de março de 1994) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Tatsuya Hasegawa começou a carreira no Kawasaki Frontale.

Títulos
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Naturais de Numazu
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale